Dennenrode (flatgebouw), was een flatgebouw in Amsterdam Zuidoost vernoemd naar het landhuis in Hooghalen
 Dennenrode (landhuis), een landhuis rond 1922 gebouwd in het Nederlandse Hooghalen